Нуево Сонора има више значења:

 Нуево Сонора (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуево Сонора (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику